Кант — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Кант, Герман (1926—2016) — немецкий писатель.
 Кант, Иммануил (1724—1804) — немецкий философ.
 Кант, Клаус (1934—2015) — военный деятель ГДР, контр-адмирал.
 Кант, Кришан (1927—2002) — индийский государственный и политический деятель.
 Кант, Минна (1844—1897) — финская писательница.
 Кант, Христиан Фридрих (1823—1897) — немецкий музыкальный издатель.
 Кант, Эдгар (1902—1978) — эстонский географ.

Термин 
 Кант — элемент одежды, узкий цветной шнурок, оторочка по краю или шву.
 Кант — песенный жанр многоголосной музыки.
 Кант — металлическое обрамление скользящей поверхности лыжи.
 Кант — край переплётной крышки или обложки, выступающий за обрез блока, предохраняет блок от порчи и загрязнения, улучшает раскрываемость книги.
 Кант — часть гурта, приподнятая над полем монеты или медали, опоясывающая её по всему периметру.

Топоним 
 Кант — военный аэродром в Чуйской области Киргизии. Место дислокации российской авиационной базы.
 Кант — город в Киргизии.
 Кант — крупный ударный кратер на юго-западной границе Залива Суровости на видимой стороне Луны.

Другое 
 Кант, или кэнт — общее название нескольких жаргонных языков бродячих групп Британии:
 Шелта — язык ирландских путешественников.
 Шотландский кант — язык шотландских путешественников.
 «Кант-77» — киргизский футбольный клуб из г. Кант, существовавший в 2007—2009 годах.
 «Кант-Ойл» — киргизский футбольный клуб из г. Кант, существовавший в 1990-е годы.

См. также 
 Кантик
 Дом Канта
 Музей Канта
 Остров Канта